Лома де Сан Хуан има више значења:

 Лома де Сан Хуан (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома де Сан Хуан (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лома де Сан Хуан (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику